

Astronomia 
 3297 Hong Kong – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Hong Kong (Smuggler's Island) – film del 1951 diretto da Edward Ludwig
 Il talismano della Cina (Hong Kong) – film del 1952 diretto da Lewis R. Foster

Geografia 
 Hong Kong – ex-colonnia britannica (1841-1997) e regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare di Cina.
 Hong Kong – isola nella parte meridionale di Hong Kong, centro storico, politico ed economico di Hong Kong

Musica 
 Hong Kong – album di Jean-Michel Jarre.
 Hong Kong – singolo del 1986 degli Orazero.
Hong Kong – singolo dei Tempi Duri del 2015

Televisione 
 Hong Kong – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1960 al 1961.